Рийс може да се отнася за:
 Адам Рийс (р. 1969), американски астрофизик
 Ал Рийс (р. 1926), американски маркетолог
 Джоана Рийс (р. 1969), английска писателка
 Емлин Рийс (р. 1971), уелски писател
 Лорънс Рийс (р. 1957), шотландски документалист
 Марси Рийс (р. 1950), американска дипломатка